Olimpiodor z Teb (V wiek n.e.)
 Olimpiodor Starszy (V wiek n.e.)
 Olimpiodor Młodszy (VI wiek n.e.)